Die NBA-Saison 2005/06 war die 60. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 1. November 2005 und endete am 19. April 2006. 30 Teams, wobei jedes 82 Spiele absolvierte, nahmen daran teil. Die acht besten jeder Conference qualifizierten sich für die NBA Playoffs, die am 22. April 2006 begannen und durch die NBA Finals am 20. Juni abgeschlossen wurden.

Die Miami Heat wurden zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte NBA-Champion, nachdem sie in den Finals die Dallas Mavericks mit 4:2 hatte bezwingen können.

Saisonnotizen 
 Am 17. Oktober 2005 erklärte NBA-Commissioner David Stern, dass ein neuer, ligaweiter Dress-Code in Kraft tritt, der es unter anderem verbietet, Jerseys, T-Shirts, Jeans, Sportschuhe, Mützen oder Halsketten zu tragen.
 Aufgrund der Schäden durch den Hurrikan Katrina trugen die New Orleans Hornets ihre Heimspiele an unterschiedlichen Spielstätten aus. 32 Spiele fanden im Ford Center in Oklahoma City statt, 6 Spiele im Pete Maravich Assembly Center der Louisiana State University und lediglich 3 Spiele in der New Orleans Arena in New Orleans.
 Das NBA All-Star Game fand am 19. Februar 2006 im Toyota Center in Houston statt. Die Auswahl der Eastern Conference schlug den Westen mit 122:120. LeBron James von den Cleveland Cavaliers wurde zum MVP des Spiels ernannt.
 Am 22. Januar 2006 erzielte Kobe Bryant von den Los Angeles Lakers 81 Punkte in einem Spiel gegen die Toronto Raptors. Dies war die zweithöchste Punkteausbeute in der Geschichte der NBA. Nur Wilt Chamberlain in seinem 100-Punkte-Spiel des Jahres 1962 sammelte mehr Punkte.
 Ray Allen von den Seattle SuperSonics stellte einen neuen NBA-Rekord für verwandelte Dreier in einer einzelnen Saison auf. Er traf insgesamt 269 Dreipunktewürfe in der regulären Saison.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Führende der Spielerstatistiken

Ehrungen 
 Most Valuable Player: Steve Nash, Phoenix Suns
 Defensive Player of the Year: Ben Wallace, Detroit Pistons
 Rookie of the Year: Chris Paul, New Orleans/Oklahoma City Hornets
 Sixth Man of the Year: Mike Miller, Memphis Grizzlies
 Most Improved Player: Boris Diaw, Phoenix Suns
 Coach of the Year: Avery Johnson, Dallas Mavericks
 All-NBA First Team:
 F – LeBron James, Cleveland Cavaliers
 F – Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
 C – Shaquille O’Neal, Miami Heat
 G – Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 G – Steve Nash, Phoenix Suns
 All-NBA Second Team:
 F – Elton Brand, Los Angeles Clippers
 F – Tim Duncan, San Antonio Spurs
 C – Ben Wallace, Detroit Pistons
 G – Dwyane Wade, Miami Heat
 G – Chauncey Billups, Detroit Pistons
 All-NBA Third Team:
 F – Shawn Marion, Phoenix Suns
 F – Carmelo Anthony, Denver Nuggets
 C – Yao Ming, Houston Rockets
 G – Allen Iverson, Philadelphia 76ers
 G – Gilbert Arenas, Washington Wizards
 NBA All-Defensive First Team:
 F – Andrei Kirilenko, Utah Jazz
 F – Ron Artest, Sacramento Kings
 C – Ben Wallace, Detroit Pistons
 G – Bruce Bowen, San Antonio Spurs
 G – Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 G – Jason Kidd, New Jersey Nets
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Tim Duncan, San Antonio Spurs
 F – Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves
 F – Tayshaun Prince, Detroit Pistons
 C – Marcus Camby, Denver Nuggets
 G – Chauncey Billups, Detroit Pistons
 All-NBA Rookie First Team:
 Chris Paul, New Orleans/Oklahoma City Hornets
 Charlie Villanueva, Toronto Raptors
 Andrew Bogut, Milwaukee Bucks
 Deron Williams, Utah Jazz
 Channing Frye, New York Knicks
 All-NBA Rookie Second Team:
 Danny Granger, Indiana Pacers
 Raymond Felton, Charlotte Bobcats
 Luther Head, Houston Rockets
 Marvin Williams, Atlanta Hawks
 Ryan Gomes, Boston Celtics

Play-offs 2006 
Alle Play-off-Runden wurden im Best-of-Seven-Modus gespielt.

 * Divisionssieger

NBA Finals 2006 

Dwyane Wade von den Heat wurde zum NBA Finals MVP 2006 gewählt, nachdem er im Schnitt 34,7 Punkte pro Spiel in der Meisterschaftsserie gegen Dallas gemacht hatte.

Siehe auch 
 NBA Draft 2005

Weblinks 
 Offizielle Seite der NBA
 Die Saison 2005/06 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Basketballsaison 2005/06